Zentai János (1907–1973) néprajzkutató, muzeológus
 Zentai János (1945) hangmérnök